Le nom de ORP Rybitwa a été porté successivement par trois dragueurs de mines de la marine polonaise :

 Le , en service de 1921 à 1931, un dragueur de mines de classe FM, ex-allemand ;
 Le , en service de 1935 à 1949, un dragueur de mines de , qui a participé à la campagne de septembre 1939 ;
 Le , en service de 1967 à 2002, un dragueur de mines du projet 206F.

Il provient de la sterne, un oiseau de mer qu’on trouve en Pologne.

Notes et références